Sandnes (Agder), een plaats in de gemeente Bygland in de Noorse provincie Agder
Sandnes (Nordland), een plaats in de gemeente Hadsel in de Noorse provincie Nordland
Sandnes (Rogaland), een plaats en gemeente in de Noorse provincie Rogaland